(ок. 429 года  — 382 до н. э.) — философ, брат Платона
 Главкон (; ум. 240 до н. э) — афинский политик, сын Этеокла (Eteocle); брат Хремонида.